Васи́лий Дьяче́нко:
 Дьяченко, Василий Дмитриевич (1924—1996) — советский антрополог, член-корреспондент АН СССР.
 Дьяченко, Василий Петрович (1902—1971) — советский экономист и преподаватель, член-корреспондент АН СССР.